Tamara Press (1937–2021) atleta soviètico-ucraïnesa 
 Hans Jürgen Press (1926-2002), il·lustrador alemany i autor de llibres infantils